Melantrich ist der Name folgender Personen:

 Georg Melantrich von Aventin (* um 1511; † 1580), tschechischer Drucker und Verleger in der Zeit der Renaissance

Siehe auch:
 Verlag Melantrich, der größte tschechische Buch- und Zeitschriften-Verlag des 20. Jahrhunderts; er bestand von 1897 bis 1999